Geheimauftrag steht für
Verdeckte Operation
Geheimauftrag (Hagen), Roman von Christopher S. Hagen

Siehe auch:
   Geheimauftrag Erdbeer Vanille
   Geheimauftrag für John Drake
   Geheimauftrag K
   Geheimauftrag Mauritius
   G.I. Joe – Geheimauftrag Cobra
 Tatort: Streng geheimer Auftrag
 In geheimer Mission